Ве́лна (), на языке сету — Ве́лня (), также используются названия Ве́элна, Ве́ллна, Ве́лизе, Вя́лья () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года деревня входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 

Расположена на границе Эстонии и России. Расстояние до уездного центра — города Выру — 40 километров, до волостного центра — посёлка Вярска — 4,5 километра. Высота над уровнем моря — 31 метр.

Через деревню проходит улица Вярска—Подмоца (Värska–Podmotsa tee). На краю дороги, в середине деревни расположено озеро , возле которого раньше стояла часовня сету (на языке сету — цяссон) Саарепяэ ().

Больша́я часть территории Велна расположена на болоте. На северо-востоке от деревни находится залив Кулье (в России — река Кулейская).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 19 человек, из них 18 (94,7 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Велна:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2020 года

История 
В письменных источниках 1563 года упоминается Васильево Невели на Марковъ островъ (деревня), 1652 года — Невелина, ~1790 года — Василева, 1855–1859 годов — Велени, 1882 года — Невелино, 1886 года — Welnä, Нaвелино, 1904 года — Velnä, Невелино́, 1922 года — Vellna, 1928 года — Velna, 1937 года — Veelna.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Велени.

В XVII веке деревня принадлежала Кулейскому приказу Печерского монастыря, в XIX веке входила в состав Кулейской общины и относилась к Кулейскому приходу.

С деревней Велна в 1977 году, во время кампании по укрупнению деревень, была объединена деревня Саарыпяэ () (в Российской империи она называлась Воронко́во, в 1855–1859 годах — Воронова; в 1920 году — Саарекюла ()).

Памятники культуры 
На территории деревни Велна находятся два могильных кургана, которые внесены в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. В соседней деревне Подмоца находятся шесть могильных курганов, охраняемых государством.

Происхождение топонима 
Происхождение топонима Велна неясно. Русские языковеды видят в этом топониме прибалтийско-финское происхождение. Эстонский лингвист Лембит Ваба (Lembit Vaba) подчёркивает, что в России и Белоруссии распространены названия поселений и водоёмов Велье, Велья, Вельица, Вéлле (в старославянском языке вєлии, в русском — велий («большой», «огромный»)) как топонимы кривичского происхождения. Русская фамилия Велин довольно редкая, чаще встречается, например, Неволин. Найденный в письменных источниках топоним Невелино остаётся без объяснений (архаичное «невелино» (не позволено) к делу не относится).

Примечания

Комментарии 

Населённые пункты Эстонии
Сету
Сетомаа (волость)